Tafí Viejo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Tafí Viejo (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 
 Departamento de Tafí Viejo, kommun, Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar